Тригоналиды  — семейство наездников, единственное в составе надсемейства Trigonaloidea. Более 120 видов из 22 или 16 родов.

Распространение 
Встречаются повсеместно, главным образом, в тропиках. В Европе один вид —  (=Trigonalis hahnii). Древнейшие тригоналиды найдены в раннеэоценовых отложениях Северной Америки.

Описание 
Наездники средних размеров (5—15 мм). Обычно ярко окрашены. Усики очень длинные с множеством сегментов (18—28). Вертлуги 2-члениковые, крылья с 3 радиомедиальными ячейками. Являются паразитами личинок различных насекомых (социальных ос, пилильщиков и гусениц бабочек). Самки откладывают сотни и тысячи яиц на листья и для дальнейшего развития они должны быть проглочены личинками, в которых потом завершается их рост.

Систематика 
Выделяют 16 родов и около 120 видов
В Палеарктике — 5 родов и 14 видов. Фауна России включает 5 родов и 8 видов наездников этого семейства.

 Надсемейство Trigonaloidea (Trigonalyoidea)
 Семейство Trigonalidae (Trigonalyidae)
 Подсемейство Orthogonalinae (Orthogonalyinae)
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 Подсемейство Trigonalinae (Trigonalyinae)
 Род  (=Nippogonalos)
 
 Род 
 
 
 
 =Trigonalys lachrymosa
 
 
 
 =Trigonalys rufiventris
 
 Род 
 
 
 
 
 Род 
 Род 
  — Европа, Азия
 (=Trigonalis hahnii)
 ?Род  (или синоним рода Orthogonalys)
 Род  (=Poecilogonalos)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 Род  (до 1994 года синоним рода Pseudogonalos)

Палеонтология 
 † Eotrigonalis balticus

Примечания

Литература

Ссылки 
 Family Trigonalidae BugGuide

Тригоналиды
Семейства насекомых